Гилмор има више значења:
 Гилмор (Мериленд)
 Гилмор (Арканзас)